«Ritual» () — песня диджея Tiësto, продюсера Джонаса Блю и певицы Риты Оры, выпущенный 31 мая 2019 года на лейбле Universal Music в качестве второго сингла с седьмого студийного альбома Tiësto The London Sessions.

История
27 мая 2019 года песня была официально анонсирована Джонасом Блю и Ритой Орой в социальных сетях. Он был доступен для предварительного сохранения в iTunes и Spotify. 28 мая Ора анонсировала песню еще раз, опубликовав свою фотографию и текст песни.

Трек-лист
Digital download
"Ritual" – 3:18

Digital download - digital single
"Ritual" (acoustic) – 3:24
"Ritual" – 3:19

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Песни Риты Оры
Песни Tiësto